Chris le Bihan (1977) – bobbista canadese
 Clarisse Le Bihan (1994) – calciatrice francese
 Mickaël Le Bihan (1990) – calciatore francese
 Samuel Le Bihan (1965) – attore francese
 Víctor Le Bihan (1941-2018) – cestista argentino